Didymosporium är ett släkte av svampar. Didymosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Didymosporium